Флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Можа́йский в Западном административном округе города Москвы Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально флаг был утверждён решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Можайское от 2 марта 2004 года № 3-3 МС/04 как флаг муниципального образования Можайское.

Законом города Москвы от 11 апреля 2012 года № 11, муниципальное образование Можайское было преобразовано в муниципальный округ Можайский.

Решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-11 СД/17 решение от 2004 года было признано утратившим силу, а флагом муниципального округа Можайский был утверждён аналогичный флаг.

Решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 19 июня 2018 года № 7-5 СД/18 решение от 2017 года было признано утратившим силу, а флаг муниципального образования Можайское было принято считать флагом муниципального округа Можайский.

Решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 19 июня 2018 года № 7-4 СД/18 было утверждено положение о флаге муниципального округа Можайский.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11953.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба муниципального округа Можайский, выполненные ».

Геральдическое описание герба муниципального округа Можайский гласит:

«В поле, вверху лазоревом, по сторонам червлёном, а внизу зелёном, разделённом серебряным косвенным крестом, обременённом червлёной секирой и чёрным двуручным мечом накрест, в верхней части — золотой ключ в столб, кольцом вверх и бородкой вправо».

Описание флага, утверждённое решением от 2004 года, гласило:

«Флаг муниципального образования Можайское представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3.

Полотнище флага разделено на четыре части белым диагональным крестом, ширина концов которого равна 1/8 длины (5/16 ширины) полотнища.

В кресте помещено изображение обращённого в верхний, противоположный древку угол полотнища, чёрного двуручного готического меча, пересекаемого красной русской секирой. Габаритные размеры изображения составляют 5/8 длины и 5/8 ширины полотнища.

В верхней голубой части помещено параллельно древку изображение жёлтого ключа, обращённого бородкой вниз и к древку. Габаритные размеры изображения составляют 1/15 длины и 1/4 ширины полотнища.

Боковые части — красные, нижняя часть — зелёная».

Обоснование символики 
Флаг муниципального округа Можайский выполнен на основе герба муниципального округа Можайский и повторяет его символику.

Муниципальный округ Можайский расположен на западе Москвы. Жители этих земель издавна стояли на защите города от иноземных завоевателей, что символически показано белым крестом.

Чёрный двуручный меч, символизирующий воинство, нападавшее на Россию с запада, пересекается красной русской секирой, что символизирует победу русского народа над иноземными захватчиками.

Жёлтый ключ символизирует важное стратегическое положение муниципального округа Можайский, территорию которого пересекает Можайского шоссе, ведущее на Смоленск.

Примененные во флаге цвета символизируют:

— красный цвет (червлень) — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника;

— чёрный — символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия;

— жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая;

— белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства и взаимопонимания.

Примечания